Niemcy:
 Pfaffenhausen – dzielnica Borken (Hessen)
 Pfaffenhausen – dzielnica Hammelburga
 Pfaffenhausen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Pfaffenhausen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu